Siri (Minneapolis, Minnesota; 20 de junho de 1988) foi uma atriz pornográfica americana, já aposentada.

Biografia 
Siri nasceu em junho de 1988 na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, numa família de ascendência escandinava (dinamarquesa, sueca e noruega). Sobre seu nome, destaca que escolheu para se dar a conhecer na indústria por ser "especial" e "único", de origem sueca e que significa "bela vitória".

Começou a trabalhar como caixa, enquanto chegou a estudar na Universidade comunicação e espanhol. Entrou na indústria pornográfica em fevereiro de 2012, aos 24 anos de idade, rodando sua primeira cena como atriz junto ao ator veterano Voodoo para Reality Kings.

Como atriz, já trabalhou para estúdios como Evil Angel, Girlfriends Filmes, Lethal Hardcore, New Sensations, Reality Kings, Bang Productions, Score, HardX, Brazzers, ErosArts ou Devil's Filmes.

Em 2013 começou a gravar filmes de temática BDSM para FemdomEmpire, coprotagonizadas e dirigidas por Lexi Sindel. Nesse mesmo ano foi indicada nos Prêmios AVN a melhor atriz revelação.

Gravou sua primeira cena de sexo anal no filme Stacked 2, pela qual foi indicada em 2015 nos AVN à Melhor cena de sexo anal, e sua primeira de sexo interracial, também a de Amy Anderssen, foi em Lex's Breast Fest 2.

Em 2015 recebeu o maior número de indicações de sua carreira profissional. Recebeu cinco indicações nos AVN, dentre as que destacaram a de Melhor atriz de coadjuvante por Sweetness and Light e Melhor cena de trío H-M-H por From Both Ends. Nos Prêmios XBIZ foi indicada na categoria de filmes de casal/temático à Melhor atriz por These Things We Do e à Melhor cena de sexo por Rekindling the Flame.

Decidiu se aposentar da indústria pornográfica no começo de 2016, tendo participado até então de um total de 170 filmes como atriz, entre produções originais e compilações.

Alguns filmes de seu filmografía são Big Boobie Heaven, Curvy Girls 6, Double The Load, Fuck My Tits 7, Gazongas 10, Lesbian Anal Initiations, Mean Cuckold 5, Please Fuck My Tits 2, Stacked Sluts, Tits Galore ou Women Seeking Women 86.

Fora do porno, gravou filmes de corte convencional, como a comédia fantástica Ooga Booga, de 2013.

Prêmios e Indicações

Ligações externas 

 Página web oficial
 Siri en Twitter
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos